Norma kan avse:

 Norma – latinska namnet på stjärnbilden Vinkelhaken
 Norma (bokförlag) – ett bokförlag
 Norma (opera) – en italiensk opera av Vincenzo Bellini
 Norma (restaurang) – en ej längre existerande restaurangkedja i Stockholm
 555 Norma – en småplanet som kretsar runt solen
 Norma Editorial – spanskt förlag
 Norma Projektilfabrik – ett ammunitionsföretag
Norma Group – ett tyskt företag

Geografi

Italien 
1 Norma, Lazio, Lazio, Provincia di Latina,

Mexiko 
2 Concepción de la Norma, ort, Zacatecas, Mazapil, 
3 Norma, Veracruz, ort, Hueyapan de Ocampo, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar